Андре́й Влади́мирович Адриа́нов (род. 2 января 1964, РСФСР, СССР) — российский зоолог, известный специалист в области сравнительной морфологии и систематики беспозвоночных животных, морского биологического разнообразия, академик РАН. Вице-президент Российской академии наук (с 2017), научный руководитель Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН, председатель экспертного совета РАН, председатель Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде (с 2018). Вице-президент Всероссийского гидробиологического общества при РАН. Доктор биологических наук, профессор.

Лауреат Государственной премии Российской Федерации 2012 года.

Биография 
Родился 2 января 1964 года в городе Данилове, Ярославской области.

Образование, ученые степени и звания 
В 1986 году окончил кафедру зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ. В 1989 году окончил аспирантуру МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Строение, ультраструктура и развитие киноринх». В 1993 году защитил в МГУ докторскую диссертацию «Анализ организации, филогения и система головохоботных червей (Cephalorhyncha)». В январе 1990 года поступил на работу младшим научным сотрудником в Институт биологии моря ДВО АН СССР (Владивосток). 

22 мая 2003 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению биологических наук (секция общей биологии).

25 мая 2006 года избран академиком РАН (Отделение биологических наук РАН, Дальневосточное отделение РАН). На момент избрания стал самым молодым академиком в Дальневосточном отделении РАН.

22 марта 2018 года избран почетным доктором Дальневосточного федерального университета.

Научная карьера 
 1990—1991 — младший научный сотрудник Института биологии моря ДВО АН СССР
 1991—1992 — научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН
 1992—1994 — старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН
 1994—2003 — ведущий научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН
 2000—2011 — заведующий кафедрой зоологии Дальневосточного государственного университета
 2003 — член-корреспондент РАН
 2003—2005 — заместитель директора Института биологии моря ДВО РАН
 2005—2017 — директор Института биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН
 2006 — академик РАН
 с 2008 — член президиума Дальневосточного отделения РАН
 2008—2017 — заместитель председателя Дальневосточного отделения РАН
 с 2011 — заведующий кафедрой биоразнообразия и морских биоресурсов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
 2011—2014 — заместитель директора по научной работе, руководитель кластера биологических кафедр Школы естественных наук ДВФУ
 2011—2012 — член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию
 2012—2017 — член Совета при Президенте РФ по науке и образованию
 2014—2018 — и. о. директора Школы естественных наук ДВФУ
 с 2017 — научный руководитель (президент) Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН
 с 2017 — вице-президент Российской академии наук, председатель экспертного совета РАН
 с 2018 — председатель Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде

Главный редактор научного журнала «Биология моря» (2006—2021), член редколлегий журналов «Вестник РАН», «Вестник ДВО РАН», «Зоология беспозвоночных», «Тихоокеанский медицинский журнал».

Научная деятельность 
Его работы позволили обосновать сравнительно-анатомическое единство всех современных и ископаемых головохоботных червей в рамках единого типа. Автор работ по сравнительной морфологии и систематике киноринх, приапулид, лорицифер, нематоморф, сипункулид; впервые в мире подготовил и опубликовал определители мировой фауны по ним. Автор работ по формированию симметрии в некоторых группах беспозвоночных; по развитию и эволюции щупальцевых аппаратов сипункулид; по инвентаризации и каталогизации морской биоты дальневосточных морей России. Принимает участие в работах по комплексному изучению биологического разнообразия дальневосточных морей России, в частности в работах по инвентаризации и каталогизации морской биоты залива Петра Великого и в целом Японского моря. Предложил и применил методы долгосрочного мониторинга морского биоразнообразия на особо охраняемых акваториях дальневосточных морей, в том числе с использованием необитаемых подводных аппаратов. Специалист в области экологии морского мейобентоса. Результаты научной деятельности А. В. Адрианова легли в основу учебных курсов «Зоология», «Экология мейобентоса», «Морское биоразнообразие и морские биоресурсы», читаемых им в Дальневосточном федеральном университете.

Автор более 90 научных работ, в том числе 5 монографий.

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2012 года (2013)
 Лауреат грантов Президента РФ для молодых докторов наук России (1996—2004).
 Лауреат Фонда содействия российской науке при Президиуме РАН (2001, 2002, 2003).
 Первый лауреат премии им. академика А. В. Иванова (1996).

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Института биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Редакция журнала "Вестник РАН"

Зоологи России
Главные редакторы России
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий
Преподаватели Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Члены гидробиологического общества РАН
Вице-президенты РАН
Почётные доктора вузов России
Учёные Дальневосточного отделения РАН